Immortality (Céline Dion), een single uit 1998 van de Canadese zangeres Céline Dion
 Immortality (Hovhaness), een compositie van de Amerikaanse componist Alan Hovhaness
 Immortality (Pearl Jam), een single uit 1995 van de Amerikaanse rockband Pearl Jam